RWDM Brussels FC was een Belgische voetbalclub uit Brussel. De club was in 1932 ontstaan als KFC Strombeek. Tussen de seizoenen 2004/05 en 2007/08 speelde de eerste ploeg in de Eerste klasse. Doordat de club geen licentie kreeg voor de Tweede klasse moest de club verplicht naar de Derde klasse degraderen. In juni 2014 ging RWDM Brussels in vereffening.

Geschiedenis

FC Strombeek werd opgericht in 1932 en sloot in 1933 aan bij KBVB onder stamnummer 1936. In 1958 werd de clubnaam KFC Strombeek. De club trad lang aan in de provinciale afdelingen, maar klom uiteindelijk op tot in Bevordering (Vierde klasse) in de jaren tachtig. In 1995 won Strombeek zijn reeks en klom op naar de Derde klasse. Na vier seizoen herhaalde Strombeek dit en promoveerde door naar de Tweede klasse.

In augustus 2002 verdween in Molenbeek de traditierijke club RWDM. Strombeek verhuisde van het stadion Singel in Strombeek naar het Edmond Machtensstadion van RWDM in Sint-Jans-Molenbeek, en de naam van de club werd gewijzigd naar FC Molenbeek Brussels Strombeek. Johan Vermeersch werd de nieuwe voorzitter. De club speelde kampioen en vier jaar na de promotie naar Tweede stootte de club voor het eerst door naar de Eerste klasse. Na vier seizoenen degradeerde Brussels terug naar de Tweede klasse. In april 2013 besliste de club om voor volgende seizoen de clubnaam te wijzigen in RWDM Brussels FC..

Wegens aanhoudende financiële problemen besliste de licentiecommissie om RWDM Brussels geen licentie voor de Tweede klasse toe te kennen voor het seizoen 2014/15. De club ging in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, maar ving ook daar bot. RWDM Brussels zakt daardoor verplicht naar de Derde klasse. De club staakte daarop de activiteiten en kwam niet langer in competitie. Het stamnummer 1936 bleef echter nog even voortbestaan bij de KBVB. Door de vereffening van de club dreigde immers ook de jeugdopleidingsschool, met zo'n 600-tal jeugdspelertjes verloren te gaan. De bestuursleden van de jeugdschool en het gemeentebestuur mochten van de KBVB het volgende seizoen verder spelen in de jeugdcompetities met het stamnummer 1936. De club werd hernoemd in École de Formation des Jeunes Molenbeek (EFJ Molenbeek). In 2015 werd de naam RWDM weer nieuw leven ingeblazen toen een groep sympathisanten het stamnummer van Standaard Wetteren overkocht en in de Vierde klasse ging spelen als Racing White Daring Molenbeek.

Eindrangschikkingen

Erelijst

FC Brussels draagt het stamnummer van Strombeek, en kan daardoor geen aanspraak maken op het palmares van RWDM of een van de clubs die in RWDM opgingen.

Bekende ex-spelers

KFC Strombeek
  Kristiaan Ceuppens
  Yvan De Corte
  Bjorn De Wilde
  Stéphane Demets
  Jean Kindermans
  Nicolas Timmermans
  Wim Walschaerts

FC Brussels
  Anthony Cabeke
  Geoffrey Cabeke
  Richard Culek
   Igor De Camargo
  Eric Deflandre
  Julien Gorius
   Frederic Gounongbe

  Alan Haydock
  Cheikhou Kouyaté
  Zola Matumona
  Jérome Nollevaux
  Sébastien Siani
  Kristof Snelders
  Dalibor Veselinovic

Trainers

KFC Strombeek
 1998-1999:  Jean-Pierre Vande Velde,  Ludo Wouters
 2002-2003:  Danny Ost,  Harm van Veldhoven

FC Brussels

RWDM Brussels

Externe links
 Officiële site

Brussels
Sport in Sint-Jans-Molenbeek
Sport in Grimbergen
Sportvereniging in Vlaams-Brabant